Kalvoda je české příjmení. Ženskou variantou je příjmení Kalvodová.

 Alois Kalvoda (1835–1934) – český malíř
 Antonín Kalvoda (1907–1974) – český sochař
 Bohdana Kalvodová – česká oční lékařka
 Jan Kalvoda (1953) – český právník a bývalý politik
 Jan Kalvoda (geograf) (1943) – český fyzický geograf a geomorfolog
 Josef Kalvoda (1923–1999) – profesor dějin a politických věd, publicista, předseda Křesťansko demokratického hnutí v exilu
 Josef Kalvoda (sochař) (1874–1925) – český sochař
 Leoš Kalvoda (1958) – český fotbalista a fotbalový trenér
 Robert Kalvoda (1926–2011) – český fyzikální chemik

Podobná příjmení 
Kalivoda